Milan Savić ist der Name folgender Personen:

* Milan Savić (Autor) (1845–1930), jugoslawischer Schriftsteller und Übersetzer
 Milan Savić (Musiker), serbischer Saxophonist 
 Milan Savić (Fußballspieler) (* 1994), serbischer Fußballspieler